Numero zero – il primo numero, sperimentale, di un nuovo periodico
 Numero zero – romanzo di Umberto Eco del 2015
 Numero zero - Alle origini del rap italiano – film documentario del 2014 diretto da Enrico Bisi
 Numero zero EP – EP di Nerone del 2014